Der Begriff Gonna bezeichnet folgende geografische Objekte bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz: 
das Flüsschen Gonna, siehe Gonna (Helme)
die Ortschaft Gonna, siehe Gonna (Sangerhausen)

Siehe auch: